«Венеція» — професійний італійський футбольний клуб з однойменного міста

Венеція — місто, столиця однойменної провінції
 Венеція — провінція у регіоні Венето

Венеція — родовище алмазів

Населені пункти та їхні частини
 Венеція — село в гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Венеція — село в гміні Моронґ Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Венеція — частина міста Бжесько в Бжеському повіті Малопольського воєводства
 Венеція — частина міста Пшецлав у Мелецькому повіті Підкарпатського воєводства
 Венеція — частина міста Острув-Велькопольський в Островському повіті Великопольського воєводства
 Венеція — частина села Лецка (Лецька) в гміні Блажова Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Венеція — частина села Нове Ґродзічно в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Венеція — присілок, Дюртюлинський район, Башкортостан

Венеція — комплексна пам'ятка природи

Див. також 
 Веніс (значення)

Примітки